Kamni Vrh je ime več naselij v Sloveniji:

 Kamni Vrh, občina Litija
 Kamni Vrh pri Ambrusu, občina Ivančna Gorica
 Kamni Vrh pri Primskovem, občina Šmartno pri Litiji

naselja v Sloveniji